Тираспольская епархия:

 Тираспольская и Дубоссарская епархия — епархия Молдавской митрополии Русской Православной Церкви (РПЦ), объединяющая канонические структуры Московского Патриархата на территории Приднестровской Молдавской Республики.
 Тираспольская епархия (лат. Dioecesis Tiraspolitanus) — римско-католическая епархия в Российской империи, основанная 3 июля 1848 года буллой «Universalis Ecclesiae cura» Римского папы Пия IX по инициативе российского императора Николая I (c 1848 по 1852 год носила название Херсонская).